Сен-Ло:

 Сен-Ло — административный центр департамента Манш, регион Нижняя Нормандия, Франция.
 Сен-Ло — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия.